Гама́рт () — коммуна во Франции, находится в регионе Новая Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Монтань-Баск. Округ коммуны — Байонна.

Код INSEE коммуны — 64229.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 690 км к юго-западу от Парижа, в 190 км южнее Бордо, в 65 км к западу от По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 123 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 72 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 56 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 77,8 %, в 1999 году было 75,4 %). Из 56 активных жителей работали 53 человека (28 мужчин и 25 женщин), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 16 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Средневековая церковь Св. Лаврентия
 Монументальный крест Гальсетабюрю (1714 год). Исторический памятник с 1972 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи